Rusina bellieri är en fjärilsart som beskrevs av Culot. Rusina bellieri ingår i släktet Rusina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
bellieri